NVDA steht für:
 NonVisual Desktop Access, Open-Source-Screenreader für Windows
 Nvidia Corporation, NASDAQ-Kürzel

NVDA